Салитриљос има више значења:

 Салитриљос, Јукатан (Монклова), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Салитриљос (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Салитриљос, Мануел Алонсо Мартинез (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Салитриљос (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Салитриљос (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Салитриљос (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Салитриљос (Ванегас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Салитриљос (Виља де Ариста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику